Sophie von Liegnitz (oder auch Sophia) ist der Name folgender Personen:

 Sophia von Dyhrn (1255/1257–1323), durch Heirat Herzogin von Liegnitz
 Sophie von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1485–1537), Prinzessin von Brandenburg-Ansbach und durch Heirat Herzogin von Liegnitz
 Sophie von Brandenburg-Ansbach (1535–1587), Prinzessin von Brandenburg-Ansbach und durch Heirat Herzogin von Liegnitz
 Sophie Elisabeth von Anhalt-Dessau (1589–1622) Prinzessin von Anhalt-Dessau, letzte Äbtissin des Damenstifts Gernrode und durch Heirat Herzogin von Liegnitz
 Sophia von Liegnitz (1525–1546), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg